Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, оружана сила Краљевине СХС (1941—1929)
 Југословенска војска, оружана сила Краљевине Југославије (1929—1944)
 Југословенска војска у отаџбини, оружана сила одана Влади Краљевине Југославије у егзилу (1941—1944)
 Југословенска војска ван отаџбине, оружана сила под директном комадом Владе Краљевине Југославије у егзилу (1941—1944)
 Југословенска војска у заробљеништву (1941—1945)
 Народноослободилачка војска Југославије, партизанска оружана сила у окупираној Југославији за време II светског рата (1941—1945)
 Добровољачка војска Југославије, део партизанске оружане силе, привремено основан да прикупи не-комунистичке добровољце (1942)
 Југословенска армија, оружана сила ДФ и ФНР Југославије (1945—1951)
 Југословенска народна армија, оружана сила ФНР и СФР Југославије (1951—1992)
 Војска Југославије, оружана сила СР Југославије (1992—2003)
 Војска Србије и Црне Горе, оружана сила ДЗ Србије и Црне Горе (2003—2006)

Види још 
 Српска војска
 Црногорска војска